Souplex peut faire référence à :

Pseudonyme 

 Raymond Guillermain, dit Raymond Souplex, né le  à Paris et mort le  à Paris, un acteur, dialoguiste, scénariste et chansonnier français ;
 le square Raymond-Souplex, dans le  de Paris, à l'angle des rues Marcadet et Montcalm ;
 Perrette Guillermain, dite Perrette Souplex, une actrice française  née le  à Paris, fille de Raymond Souplex ;

Nom commun 
 un suplex (parfois orthographié souplex), ou souplesse en français, est un mouvement au catch et à la lutte ;
 un souplex, un duplex constitué d'un niveau avec accès en rez-de-chaussée et d'un niveau secondaire en sous-sol.